Седамдесето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1971/72. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Ујпешт Дожа је освојио првенство, што му је овом клубу била тринаеста титула.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Међусобни сусрети

Признања

Референце

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1971/72.
Фудбал у 1971.
Фудбал у 1972.